Pablo Andújar era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto in finale da Kamil Majchrzak con il punteggio di 6-2, 7-65.

Teste di serie 

  Pablo Andújar (finale)
  Jiří Veselý (secondo turno)
  Stefano Travaglia (semifinali)
  Jaume Munar (primo turno)

  Pedro Martínez (secondo turno)
  Kamil Majchrzak (campione)
  Tarō Daniel (secondo turno)
  Evgenij Donskoj (primo turno)

Qualificati 

  Frederico Ferreira Silva (primo turno)
  Filip Horanský (quarti di finale)

  Roman Safiullin (primo turno)
  Aleksandar Vukic (quarti di finale)

Lucky loser 

  Dmitry Popko (secondo turno)

  Lukáš Rosol (primo turno)

Wildcard 

  Zdeněk Kolář (primo turno)
  Jiří Lehečka (semifinali)

  Dalibor Svrčina (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Moneta Czech Open 2020